Jüdischer Friedhof Offenbach steht für:

 Jüdischer Friedhof Offenbach-Bürgel